Lomna (Lomná), település Szlovákiában a Námesztói járásban
Lomna (Lomné), település Szlovákiában a Sztropkói járásban